Кубок Інтертото 1981 () — 21-ий розіграш Кубка Інтертото, європейського футбольного турніру для клубів, які не потрапили до офіційних турнірів УЄФА. У турнірі взяли участь 36 клубів з 12 країн. Єдиного переможця турніру не визначалось і найкраща команда кожної групи на рівних зараховувалися до переможців та отримувала, окрім невеликого кубка, значну грошову винагороду. Найкращою командою турніру став західнонімецький «Вердер», який набрав 11 очок.

Учасники 
Порівняно з минулим розіграшем, у турнірі не брали участь клуби з Польщі. В результаті 36 команд були поділені на 9 груп по чотири клуби у кожній.

Груповий етап

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Група 9

Див. також 
 Кубок європейських чемпіонів 1981—1982
 Кубок володарів кубків 1981—1982
 Кубок УЄФА 1981—1982

Посилання 
 Рахунок усіх матчів на сайті mogiel.net 

Кубок Інтертото
1981 у футболі